

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle SUN peut signifier :
 Son unique à Nantes, une station de radio à Nantes.
 surface utile nette, en France, une surface utilisée par l'État pour fixer la surface maximale qui doit être la norme dans les services de l'État ;
 système d'unités naturelles.

Code 
Le code SUN ou sun peut faire référence à :
 SUN, Surigao du Nord selon la norme ISO 3166-2:PH ;
 SUN,  ;
 sun, le soundanais, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sciences humaines et sociales 
 Le sun (prononcé « soune ») est une ancienne unité de mesure japonaise.

Culture et société 
Sun est le mot anglais, qui signifie « soleil ».

Cinéma 
 Sun, film français, 2019.

Entreprises et produits 
 Sun Records, une compagnie de disques américaine qui a enregistré et diffusé les cinq premiers disques d'Elvis Presley
 Sun Microsystems (où Sun est l'acronyme de Stanford University Network), un constructeur de matériel informatique et éditeur de logiciels américain
 Sun, une marque de produits lave-vaisselle du groupe Unilever
 Sun Capital Partner
 Sun Pharmaceutical, une entreprise indienne
 Sun Store, une entreprise suisse
 Sun Television, une chaîne de télévision japonaise

Médias 
 The Sun, un quotidien new-yorkais publié de 1833 à 1950
 The Sun, un quotidien britannique
 The Baltimore Sun, un quotidien de Baltimore (États-Unis)
 
 Sun FM, une ancienne radio en Guadeloupe devenu Trace.FM
 Sun 101.5, une station de radio à Lyon
 SUN - Le Son Unique à Nantes, une station de radio à Nantes

Musique 
 The Sun, un groupe de rock italien, fondé en 1997 sous le nom de Sun Eats Hours
 Sun, un album de Cat Power (2012)
 Sun, une chanson sortie en 2012 du groupe nord irlandais Two Door Cinema Club

Anthroponyme

Prénom 
Sun est un prénom, notamment porté par :
 Sun Ra (1914-1993), un compositeur et pianiste de jazz américain.

Patronyme

Toponyme 
 Sun, ville américaine située en Louisiane.

Voir aussi 
 Sunny

Patronyme chinois
Patronyme coréen
Homonymie de patronyme